Toponímia:
 Shelby (Carolina del Nord), localitat estatunidenca de Carolina del Nord
 Shelby (Iowa), localitat estatunidenca d'Iowa
 Shelby (Mississipí), localitat estatunidenca de Mississipí
 Shelby (Montana), localitat estatunidenca de Montana
 Shelby (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska
 Shelby (Nova York), localitat estatunidenca de Nova York
 Shelby (Ohio), localitat estatunidenca d'Ohio
 Shelby Forest (Tennessee), localitat estatunidenca de Tennessee
 Biografia: Shelby Foote, escriptor estatunidenc